

Крайно Класиране

Победители 
  Интер:    
Шампиони на Италия за тринадесети път, класират се за КЕШ
 Милан: 
Настоящ носител на КЕШ и автоматично печели правото да защитава титлата си в КЕШ
 Сампдория: 
Победители в Копа Италия, печелят правото да играят в КНК
 Наполи, Ювентус, Аталанта и Фиорентина:
Класират се в турнира за Купа на УЕФА
 ФК Торино, Пескара калчо, Пиза Калчо и Комо: 
Изпадат в Серия Б

Голмайстори 
 22 гола: Алдо Серена (Интер)
 19 гола (1 дузпа): Карека (Наполи)
 19 гола (4 дузпи): Марко ван Бастен (Милан)

Първенство на Италия по сезон